Kirnberg heißen folgende geographische Objekte:
 Kirnberg an der Mank, Gemeinde in Niederösterreich
Gemeindeteile:
 Kirnberg (Böbing), Ortsteil der Gemeinde Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kirnberg (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Kirnberg (Gebsattel), Ortsteil der Gemeinde Gebsattel, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kirnberg (Oberhausen), Ortsteil der Gemeinde Oberhausen, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kirnberg (Penzberg), Ortsteil der Stadt Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kirnberg (Uffing am Staffelsee), Ortsteil der Gemeinde Uffing am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Kirnberg (Wiesent), Ortsteil der Gemeinde Wiesent, Landkreis Regensburg, Bayern
 Kirnberg (Wörth an der Donau), Ortsteil der Stadt Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Kirnberg (Gemeinde St. Peter in der Au), Katastralgemeinde (Ortschaft Kürnberg) von St. Peter in der Au, Niederösterreich

Baulichkeiten:
 Burg Kirnberg (Bräunlingen), abgegangene Burg bei Bräunlingen-Unterbränd, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Burg Kirnberg (Orsingen-Nenzingen), abgegangene Burg bei Orsingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Burg Kirnberg (Gebsattel), abgegangene Burg bei Gebsattel-Kirnberg, Landkreis Ansbach, Bayern

Berge und Erhebungen:
 Kirnberg (Hegau) (631,8 m), im Hegau, bei Orsingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Kirnberg (Iffeldorf) (620 m), im Bayerischen Oberland, bei Iffeldorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kirnberg (Hildrizhausen) (558,9 m), im Schönbuch, bei Hildrizhausen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Kirnberg (Bebenhausen) (464,6 m), im Schönbuch, bei Bebenhausen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kürnberg